Racine kan syfta på:

 11051 Racine − en asteroid i huvudbältet

Personer 

Jean Racine (1639–1699), fransk 1600-talsdramatiker
Louis Racine (1692–1763), fransk 1700-talsskald

Geografi

Kanada 

 Racine (kommun), Québec, Estrie,

USA 

 Racine, Ohio, Meigs County, 
 Racine, West Virginia, Boone County, 
 Racine, Minnesota, Mower County, 
 Racine, Wisconsin, countyhuvudort, Racine County,